Eursinge (De Wolden)
Eursinge (Midden-Drenthe)
Eursinge (Westerveld)